|-
|(65501)||2766 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,203|| align=right|2,82|| align=right|3,636||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65502)||2856 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,198|| align=right|0,122|| align=right|5,85|| align=right|5,719||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65503)||3028 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,807|| align=right|0,133|| align=right|7,61|| align=right|4,701||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65504)||3544 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,138|| align=right|5,79|| align=right|3,783||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65505)||4085 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,680|| align=right|0,193|| align=right|12,02|| align=right|4,386||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65506)||4102 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,410|| align=right|0,182|| align=right|4,14|| align=right|3,740||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65507)||4151 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,220|| align=right|0,141|| align=right|5,93|| align=right|3,306||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65508)||4179 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,135|| align=right|0,135|| align=right|3,79|| align=right|5,550||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65509)||4186 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,524|| align=right|0,181|| align=right|2,02|| align=right|4,009||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65510)||4241 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,933|| align=right|0,019|| align=right|11,57|| align=right|5,023||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65511)||4243 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,969|| align=right|0,040|| align=right|8,95|| align=right|5,115||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65512)||4246 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,187|| align=right|0,129|| align=right|4,09|| align=right|5,688||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65513)||4258 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,054|| align=right|6,27|| align=right|3,708||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65514)||4270 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,746|| align=right|0,100|| align=right|1,97|| align=right|4,550||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65515)||4712 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,155|| align=right|1,85|| align=right|3,628||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65516)||4726 P-L|| align=right|17,0|| align=right|2,367|| align=right|0,223|| align=right|1,47|| align=right|3,641||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65517)||4759 P-L|| align=right|16,4|| align=right|3,135|| align=right|0,164|| align=right|0,80|| align=right|5,551||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65518)||4838 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,193|| align=right|1,54|| align=right|3,410||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65519)||4853 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,243|| align=right|0,134|| align=right|3,89|| align=right|3,359||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65520)||4857 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,376|| align=right|0,217|| align=right|3,41|| align=right|3,662||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65521)||4894 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,924|| align=right|0,068|| align=right|12,00|| align=right|4,999||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65522)||5570 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,176|| align=right|0,144|| align=right|8,02|| align=right|5,661||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65523)||5578 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,671|| align=right|0,210|| align=right|8,21|| align=right|4,363||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65524)||5585 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,915|| align=right|0,052|| align=right|1,69|| align=right|4,976||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65525)||6052 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,558|| align=right|0,311|| align=right|4,62|| align=right|4,091||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65526)||6075 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,279|| align=right|0,196|| align=right|6,68|| align=right|3,440||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65527)||6099 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,529|| align=right|0,160|| align=right|5,69|| align=right|4,022||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65528)||6118 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,147|| align=right|23,08|| align=right|5,597||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65529)||6200 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,596|| align=right|0,165|| align=right|2,14|| align=right|4,182||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65530)||6216 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,335|| align=right|0,123|| align=right|6,35|| align=right|3,567||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65531)||6296 P-L|| align=right|15,5|| align=right|3,195|| align=right|0,058|| align=right|7,53|| align=right|5,711||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65532)||6389 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,906|| align=right|0,065|| align=right|2,08|| align=right|4,954||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65533)||6592 P-L|| align=right|14,9|| align=right|3,175|| align=right|0,189|| align=right|1,14|| align=right|5,657||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65534)||6711 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,918|| align=right|0,130|| align=right|1,56|| align=right|4,985||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65535)||6773 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,428|| align=right|0,176|| align=right|3,25|| align=right|3,783||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65536)||6826 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,930|| align=right|0,128|| align=right|5,64|| align=right|5,015||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65537)||6855 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,557|| align=right|0,198|| align=right|4,20|| align=right|4,088||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65538)||7561 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,206|| align=right|12,24|| align=right|4,418||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65539)||7562 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,918|| align=right|0,151|| align=right|12,53|| align=right|4,983||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65540)||7628 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,397|| align=right|0,202|| align=right|10,73|| align=right|3,712||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65541)||9593 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,198|| align=right|0,349|| align=right|6,51|| align=right|5,719||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65542)||1143 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,161|| align=right|0,157|| align=right|3,34|| align=right|3,176||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65543)||1223 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,753|| align=right|0,054|| align=right|3,18|| align=right|4,568||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65544)||2233 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,090|| align=right|4,98|| align=right|4,551||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65545)||2235 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,319|| align=right|0,138|| align=right|6,51|| align=right|3,532||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65546)||3256 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,163|| align=right|2,61|| align=right|3,700||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65547)||3337 T-1|| align=right|14,7|| align=right|3,157|| align=right|0,106|| align=right|4,60|| align=right|5,609||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65548)||4311 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,214|| align=right|5,59|| align=right|4,204||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65549)||4869 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,758|| align=right|0,131|| align=right|12,65|| align=right|4,579||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65550)||1062 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,347|| align=right|0,158|| align=right|2,85|| align=right|3,595||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65551)||1206 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,720|| align=right|0,182|| align=right|5,29|| align=right|4,485||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65552)||1261 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,111|| align=right|0,149|| align=right|0,80|| align=right|3,068||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65553)||1297 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,214|| align=right|0,167|| align=right|6,78|| align=right|3,294||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65554)||1350 T-2|| align=right|15,4|| align=right|3,036|| align=right|0,144|| align=right|1,59|| align=right|5,290||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65555)||1464 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,175|| align=right|4,50|| align=right|4,146||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65556)||1541 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,176|| align=right|1,60|| align=right|3,831||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65557)||1606 T-2|| align=right|14,8|| align=right|3,047|| align=right|0,118|| align=right|5,73|| align=right|5,318||MBA||24. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65558)||1611 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,281|| align=right|0,149|| align=right|3,32|| align=right|3,445||MBA||24. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65559)||2065 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,285|| align=right|0,213|| align=right|3,97|| align=right|3,453||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65560)||2175 T-2|| align=right|15,6|| align=right|3,077|| align=right|0,078|| align=right|12,80|| align=right|5,396||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65561)||2195 T-2|| align=right|16,8|| align=right|2,249|| align=right|0,139|| align=right|2,26|| align=right|3,371||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65562)||2219 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,458|| align=right|0,199|| align=right|2,09|| align=right|3,853||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65563)||2238 T-2|| align=right|14,8|| align=right|3,153|| align=right|0,126|| align=right|8,43|| align=right|5,599||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65564)||2264 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,075|| align=right|0,069|| align=right|9,71|| align=right|5,391||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65565)||2300 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,732|| align=right|0,185|| align=right|9,31|| align=right|4,514||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65566)||3022 T-2|| align=right|15,0|| align=right|3,081|| align=right|0,162|| align=right|11,40|| align=right|5,408||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65567)||3039 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,593|| align=right|0,140|| align=right|4,94|| align=right|4,174||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65568)||3105 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,746|| align=right|0,030|| align=right|3,44|| align=right|4,549||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65569)||3127 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,722|| align=right|0,156|| align=right|2,86|| align=right|4,491||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65570)||3139 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,787|| align=right|0,046|| align=right|7,58|| align=right|4,653||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65571)||3165 T-2|| align=right|15,1|| align=right|3,065|| align=right|0,012|| align=right|8,04|| align=right|5,365||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65572)||3173 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,290|| align=right|0,126|| align=right|6,12|| align=right|3,464||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65573)||3203 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,140|| align=right|7,07|| align=right|3,439||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65574)||3229 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,417|| align=right|0,196|| align=right|2,07|| align=right|3,757||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65575)||3245 T-2|| align=right|15,3|| align=right|3,077|| align=right|0,127|| align=right|10,97|| align=right|5,397||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65576)||3277 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,285|| align=right|0,169|| align=right|5,88|| align=right|3,454||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65577)||3324 T-2|| align=right|15,4|| align=right|3,059|| align=right|0,087|| align=right|10,40|| align=right|5,349||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65578)||4137 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,892|| align=right|0,067|| align=right|6,28|| align=right|4,918||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65579)||4173 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,269|| align=right|0,104|| align=right|6,43|| align=right|3,417||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65580)||4181 T-2|| align=right|15,2|| align=right|3,102|| align=right|0,028|| align=right|11,06|| align=right|5,463||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65581)||4275 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,170|| align=right|6,92|| align=right|3,484||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65582)||4362 T-2|| align=right|14,9|| align=right|3,151|| align=right|0,134|| align=right|5,30|| align=right|5,593||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|65583 Theoklymenos||4646 T-2|| align=right|12,8|| align=right|5,201|| align=right|0,089|| align=right|8,13|| align=right|11,86||JUT||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65584)||5051 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,591|| align=right|0,285|| align=right|11,19|| align=right|4,170||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65585)||5064 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,083|| align=right|0,137|| align=right|13,25|| align=right|5,413||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65586)||5160 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,786|| align=right|0,174|| align=right|5,78|| align=right|4,651||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65587)||1033 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,146|| align=right|0,083|| align=right|16,41|| align=right|5,579||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65588)||1086 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,590|| align=right|0,281|| align=right|9,68|| align=right|4,168||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65589)||1122 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,050|| align=right|8,26|| align=right|5,664||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|65590 Archeptolemos||1305 T-3|| align=right|12,3|| align=right|5,255|| align=right|0,032|| align=right|8,03|| align=right|12,05||JUT||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65591)||2147 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,465|| align=right|0,117|| align=right|9,41|| align=right|3,869||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65592)||2155 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,210|| align=right|0,102|| align=right|6,30|| align=right|5,751||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65593)||2375 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,467|| align=right|0,187|| align=right|3,96|| align=right|3,875||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65594)||2396 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,089|| align=right|3,93|| align=right|4,018||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65595)||2430 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,093|| align=right|0,117|| align=right|15,48|| align=right|5,439||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65596)||3033 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,169|| align=right|8,95|| align=right|4,655||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65597)||3047 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,439|| align=right|0,133|| align=right|6,30|| align=right|3,808||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65598)||3059 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,268|| align=right|0,064|| align=right|5,85|| align=right|3,415||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65599)||3079 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,781|| align=right|0,228|| align=right|8,08|| align=right|4,637||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65600)||3121 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,156|| align=right|0,123|| align=right|10,10|| align=right|5,607||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65601)||3159 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,820|| align=right|0,059|| align=right|2,99|| align=right|4,736||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65602)||3192 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,289|| align=right|0,241|| align=right|3,92|| align=right|3,462||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65603)||3229 T-3|| align=right|16,9|| align=right|2,589|| align=right|0,225|| align=right|2,44|| align=right|4,164||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65604)||3235 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,463|| align=right|0,109|| align=right|5,91|| align=right|3,864||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65605)||3245 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,210|| align=right|3,51|| align=right|3,583||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65606)||3315 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,836|| align=right|0,065|| align=right|2,93|| align=right|4,776||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65607)||3360 T-3|| align=right|15,8|| align=right|3,136|| align=right|0,212|| align=right|0,21|| align=right|5,553||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65608)||3441 T-3|| align=right|17,7|| align=right|2,252|| align=right|0,169|| align=right|1,60|| align=right|3,379||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65609)||3445 T-3|| align=right|17,3|| align=right|2,145|| align=right|0,203|| align=right|2,45|| align=right|3,141||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65610)||3470 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,744|| align=right|0,199|| align=right|13,89|| align=right|4,544||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65611)||3498 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,870|| align=right|0,101|| align=right|2,61|| align=right|4,861||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65612)||3564 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,092|| align=right|9,78|| align=right|5,436||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65613)||3923 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,778|| align=right|0,021|| align=right|5,06|| align=right|4,629||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65614)||4096 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,780|| align=right|0,052|| align=right|4,54|| align=right|4,634||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65615)||4163 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,399|| align=right|0,149|| align=right|7,06|| align=right|3,716||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65616)||4165 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,238|| align=right|0,182|| align=right|8,08|| align=right|3,347||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65617)||4172 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,746|| align=right|0,184|| align=right|10,15|| align=right|4,550||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65618)||4217 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,250|| align=right|0,058|| align=right|6,60|| align=right|3,373||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65619)||4218 T-3|| align=right|16,8|| align=right|2,326|| align=right|0,210|| align=right|3,44|| align=right|3,546||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65620)||4238 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,774|| align=right|0,028|| align=right|5,25|| align=right|4,620||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65621)||4247 T-3|| align=right|14,5|| align=right|3,140|| align=right|0,081|| align=right|22,58|| align=right|5,564||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65622)||4287 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,759|| align=right|0,246|| align=right|11,26|| align=right|4,581||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65623)||4297 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,260|| align=right|0,128|| align=right|6,45|| align=right|3,396||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65624)||4347 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,765|| align=right|0,090|| align=right|4,73|| align=right|4,597||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65625)||4377 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,250|| align=right|0,122|| align=right|6,94|| align=right|3,374||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65626)||5052 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,491|| align=right|0,214|| align=right|8,62|| align=right|3,931||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65627)||5090 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,096|| align=right|9,99|| align=right|4,609||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65628)||5098 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,228|| align=right|0,189|| align=right|6,21|| align=right|3,325||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65629)||5118 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,232|| align=right|0,185|| align=right|8,46|| align=right|3,335||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65630)||5134 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,153|| align=right|6,50|| align=right|3,456||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65631)||5143 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,865|| align=right|0,137|| align=right|15,15|| align=right|4,849||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65632)||5177 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,848|| align=right|0,149|| align=right|11,44|| align=right|4,805||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65633)||5291 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,180|| align=right|0,145|| align=right|15,27|| align=right|5,669||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65634)||5644 T-3|| align=right|15,3|| align=right|3,144|| align=right|0,140|| align=right|11,28|| align=right|5,573||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(65635)||1977 EA8|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,056|| align=right|15,14|| align=right|4,118||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(65636)||1979 ME1|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,127|| align=right|5,21|| align=right|3,409||MBA||24. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(65637)||1979 VS2|| align=right|14,3|| align=right|1,937|| align=right|0,107|| align=right|22,01|| align=right|2,696||MBA||14. november 1979||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(65638)||1981 DN1|| align=right|14,0|| align=right|2,560|| align=right|0,205|| align=right|9,92|| align=right|4,094||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65639)||1981 DS2|| align=right|14,4|| align=right|2,586|| align=right|0,078|| align=right|10,35|| align=right|4,158||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65640)||1981 DY2|| align=right|15,0|| align=right|2,547|| align=right|0,132|| align=right|21,84|| align=right|4,064||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65641)||1981 DR3|| align=right|14,8|| align=right|2,562|| align=right|0,185|| align=right|8,12|| align=right|4,099||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65642)||1981 ES2|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,048|| align=right|7,24|| align=right|3,475||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65643)||1981 EH12|| align=right|16,6|| align=right|2,358|| align=right|0,165|| align=right|4,25|| align=right|3,621||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65644)||1981 EO12|| align=right|17,1|| align=right|2,383|| align=right|0,070|| align=right|6,14|| align=right|3,677||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65645)||1981 EG13|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,053|| align=right|6,37|| align=right|3,495||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65646)||1981 EE17|| align=right|16,0|| align=right|1,933|| align=right|0,135|| align=right|27,92|| align=right|2,687||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65647)||1981 EZ28|| align=right|14,4|| align=right|2,289|| align=right|0,150|| align=right|26,01|| align=right|3,463||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65648)||1981 ES32|| align=right|15,8|| align=right|2,292|| align=right|0,115|| align=right|7,06|| align=right|3,470||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65649)||1981 ES33|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,163|| align=right|6,51|| align=right|4,084||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65650)||1981 EP35|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,153|| align=right|6,80|| align=right|3,660||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65651)||1981 EV35|| align=right|14,5|| align=right|2,965|| align=right|0,205|| align=right|17,02|| align=right|5,105||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65652)||1981 ED41|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,195|| align=right|2,46|| align=right|3,612||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65653)||1981 EP44|| align=right|16,8|| align=right|2,316|| align=right|0,112|| align=right|5,96|| align=right|3,525||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65654)||1981 ES47|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,152|| align=right|2,42|| align=right|3,480||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65655)||1981 EV47|| align=right|15,6|| align=right|2,672|| align=right|0,181|| align=right|12,33|| align=right|4,367||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(65656)||1981 RR1|| align=right|15,8|| align=right|2,722|| align=right|0,310|| align=right|10,49|| align=right|4,489||MBA||1. september 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|65657 Hube||1982 QB4|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,273|| align=right|11,58|| align=right|4,296||MBA||16. avgust 1982||Observatorij Siding Spring||A. Lowe
|-
|(65658)||1982 UA6|| align=right|15,6|| align=right|2,635|| align=right|0,292|| align=right|3,91|| align=right|4,277||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(65659)||1983 XE|| align=right|14,5|| align=right|2,524|| align=right|0,182|| align=right|6,26|| align=right|4,010||MBA||1. december 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(65660)||1985 PM1|| align=right|14,9|| align=right|2,743|| align=right|0,326|| align=right|17,18|| align=right|4,542||MBA||14. avgust 1985||Caussols||CERGA
|-
|(65661)||1985 VB1|| align=right|14,0|| align=right|3,130|| align=right|0,238|| align=right|25,79|| align=right|5,535||MBA||1. november 1985||La Silla||R. M. West
|-
|(65662)||1986 QD1|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,200|| align=right|8,53|| align=right|3,439||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(65663)||1986 QC3|| align=right|14,4|| align=right|2,238|| align=right|0,094|| align=right|7,63|| align=right|3,347||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(65664)||1986 RE5|| align=right|14,8|| align=right|2,595|| align=right|0,164|| align=right|10,51|| align=right|4,180||MBA||4. september 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(65665)||1986 RP5|| align=right|13,1|| align=right|3,188|| align=right|0,233|| align=right|14,32|| align=right|5,691||MBA||9. september 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(65666)||1987 RU|| align=right|15,6|| align=right|2,163|| align=right|0,183|| align=right|2,52|| align=right|3,181||MBA||12. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(65667)||1987 SM5|| align=right|13,4|| align=right|3,044|| align=right|0,201|| align=right|15,21|| align=right|5,309||MBA||30. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(65668)||1988 AX1|| align=right|13,4|| align=right|2,599|| align=right|0,153|| align=right|12,96|| align=right|4,189||MBA||14. januar 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(65669)||1988 CJ4|| align=right|14,3|| align=right|2,692|| align=right|0,142|| align=right|13,42|| align=right|4,416||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65670)||1988 CS5|| align=right|14,9|| align=right|2,632|| align=right|0,193|| align=right|10,23|| align=right|4,269||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65671)||1988 DE3|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,160|| align=right|10,24|| align=right|4,372||MBA||22. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(65672)||1988 QD|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,273|| align=right|24,33|| align=right|3,688||MBA||16. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(65673)||1988 RH4|| align=right|15,1|| align=right|2,421|| align=right|0,255|| align=right|6,98|| align=right|3,766||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(65674)||1988 SM|| align=right|18,3|| align=right|1,665|| align=right|0,344|| align=right|10,95|| align=right|2,148||AMR||29. september 1988||Observatorij Siding Spring||M. Hartley
|-
|65675 Mohr-Gruber||1989 AG6|| align=right|14,1|| align=right|3,185|| align=right|0,121|| align=right|2,70|| align=right|5,683||MBA||11. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(65676)||1989 CC3|| align=right|13,5|| align=right|3,132|| align=right|0,250|| align=right|14,29|| align=right|5,543||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65677)||1989 EB1|| align=right|12,3|| align=right|3,140|| align=right|0,096|| align=right|17,04|| align=right|5,564||MBA||1. marec 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(65678)||1989 SU2|| align=right|16,5|| align=right|2,305|| align=right|0,187|| align=right|3,43|| align=right|3,498||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65679)||1989 UQ|| align=right|19,4|| align=right|,915|| align=right|0,265|| align=right|1,30|| align=right|,875||ATN PHA||26. oktober 1989||Caussols||C. Pollas
|-
|(65680)||1990 EH1|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,132|| align=right|8,50|| align=right|4,176||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65681)||1990 EO1|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,195|| align=right|10,12|| align=right|4,066||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65682)||1990 QU2|| align=right|16,3|| align=right|2,213|| align=right|0,248|| align=right|7,60|| align=right|3,291||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(65683)||1990 QW5|| align=right|14,4|| align=right|2,609|| align=right|0,109|| align=right|14,05|| align=right|4,214||MBA||29. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(65684)||1990 QY5|| align=right|14,1|| align=right|2,683|| align=right|0,188|| align=right|12,54|| align=right|4,393||MBA||29. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|65685 Behring||1990 TY1|| align=right|15,5|| align=right|2,723|| align=right|0,108|| align=right|4,02|| align=right|4,493||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(65686)||1990 TN8|| align=right|13,8|| align=right|3,051|| align=right|0,210|| align=right|4,23|| align=right|5,328||MBA||14. oktober 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(65687)||1990 VO1|| align=right|15,4|| align=right|2,358|| align=right|0,226|| align=right|1,69|| align=right|3,620||MBA||12. november 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(65688)||1990 VD8|| align=right|14,7|| align=right|2,689|| align=right|0,280|| align=right|3,43|| align=right|4,409||MBA||13. november 1990||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(65689)||1990 WM4|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,175|| align=right|5,33|| align=right|3,357||MBA||16. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65690)||1991 DG|| align=right|19,1|| align=right|1,427|| align=right|0,363|| align=right|11,15|| align=right|1,705||APL PHA||20. februar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(65691)||1991 PT10|| align=right|15,6|| align=right|2,542|| align=right|0,264|| align=right|3,10|| align=right|4,052||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(65692)||1991 RH3|| align=right|15,5|| align=right|2,547|| align=right|0,194|| align=right|6,29|| align=right|4,063||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(65693)||1991 RO11|| align=right|12,7|| align=right|3,184|| align=right|0,127|| align=right|22,42|| align=right|5,681||MBA||4. september 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|65694 Franzrosenzweig||1991 RX40|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,184|| align=right|2,72|| align=right|3,510||MBA||10. september 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(65695)||1991 SC3|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,116|| align=right|6,55|| align=right|3,701||MBA||29. september 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|65696 Pierrehenry||1991 TP15|| align=right|15,2|| align=right|2,808|| align=right|0,120|| align=right|9,11|| align=right|4,706||MBA||6. oktober 1991||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|65697 Paulandrew||1991 TU15|| align=right|16,0|| align=right|2,638|| align=right|0,142|| align=right|2,68|| align=right|4,284||MBA||6. oktober 1991||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|65698 Emmarochelle||1991 TP16|| align=right|16,3|| align=right|2,594|| align=right|0,337|| align=right|5,41|| align=right|4,177||MBA||6. oktober 1991||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(65699)||1991 VY5|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,225|| align=right|4,83|| align=right|4,047||MBA||2. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65700)||1991 VW6|| align=right|15,4|| align=right|2,431|| align=right|0,143|| align=right|9,61|| align=right|3,789||MBA||9. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65701)||1992 BY1|| align=right|14,1|| align=right|3,208|| align=right|0,178|| align=right|6,76|| align=right|5,745||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65702)||1992 EK4|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,130|| align=right|11,75|| align=right|3,567||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(65703)||1992 EY4|| align=right|15,7|| align=right|3,173|| align=right|0,047|| align=right|9,97|| align=right|5,650||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(65704)||1992 ED16|| align=right|15,1|| align=right|2,889|| align=right|0,146|| align=right|3,08|| align=right|4,910||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(65705)||1992 GH3|| align=right|13,4|| align=right|2,631|| align=right|0,181|| align=right|11,36|| align=right|4,267||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65706)||1992 NA|| align=right|16,7|| align=right|2,396|| align=right|0,559|| align=right|9,73|| align=right|3,708||AMR||1. julij 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(65707)||1992 PY1|| align=right|15,0|| align=right|2,357|| align=right|0,139|| align=right|6,31|| align=right|3,618||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|65708 Ehrlich||1992 RB1|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,191|| align=right|2,81|| align=right|3,709||MBA||4. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(65709)||1992 RP1|| align=right|14,7|| align=right|3,159|| align=right|0,242|| align=right|3,12|| align=right|5,614||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65710)||1992 RT1|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,192|| align=right|2,01|| align=right|3,695||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65711)||1992 RJ2|| align=right|16,3|| align=right|2,394|| align=right|0,212|| align=right|1,21|| align=right|3,703||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65712)||1992 SJ17|| align=right|15,2|| align=right|3,128|| align=right|0,231|| align=right|10,34|| align=right|5,533||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(65713)||1992 UQ1|| align=right|14,4|| align=right|2,379|| align=right|0,184|| align=right|7,32|| align=right|3,670||MBA||19. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(65714)||1992 VR|| align=right|15,7|| align=right|2,468|| align=right|0,161|| align=right|1,75|| align=right|3,877||MBA||2. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(65715)||1992 WV1|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,190|| align=right|3,67|| align=right|3,685||MBA||16. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(65716)||1993 BZ2|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,190|| align=right|9,70|| align=right|3,876||MBA||25. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(65717)||1993 BX3|| align=right|21,0|| align=right|1,395|| align=right|0,281|| align=right|2,79|| align=right|1,648||AMR PHA||31. januar 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(65718)||1993 FL|| align=right|16,7|| align=right|2,229|| align=right|0,198|| align=right|0,05|| align=right|3,327||MBA||23. marec 1993||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(65719)||1993 FY17|| align=right|15,5|| align=right|2,309|| align=right|0,079|| align=right|7,03|| align=right|3,508||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65720)||1993 FN19|| align=right|15,9|| align=right|2,188|| align=right|0,091|| align=right|5,38|| align=right|3,236||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65721)||1993 FV28|| align=right|16,8|| align=right|2,144|| align=right|0,136|| align=right|2,88|| align=right|3,139||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65722)||1993 FY35|| align=right|14,2|| align=right|2,591|| align=right|0,133|| align=right|13,93|| align=right|4,171||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65723)||1993 FO45|| align=right|16,7|| align=right|2,218|| align=right|0,139|| align=right|2,20|| align=right|3,302||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65724)||1993 FV46|| align=right|15,0|| align=right|2,957|| align=right|0,056|| align=right|7,23|| align=right|5,084||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65725)||1993 FB52|| align=right|15,5|| align=right|2,600|| align=right|0,154|| align=right|8,05|| align=right|4,191||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65726)||1993 FL60|| align=right|14,1|| align=right|3,187|| align=right|0,108|| align=right|15,84|| align=right|5,688||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65727)||1993 FY70|| align=right|13,6|| align=right|3,387|| align=right|0,085|| align=right|17,17|| align=right|6,233||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(65728)||1993 FD84|| align=right|15,8|| align=right|2,658|| align=right|0,143|| align=right|14,84|| align=right|4,332||MBA||26. marec 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65729)||1993 JQ|| align=right|15,4|| align=right|2,798|| align=right|0,223|| align=right|7,90|| align=right|4,679||MBA||14. maj 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65730)||1993 LP1|| align=right|14,7|| align=right|2,540|| align=right|0,129|| align=right|14,49|| align=right|4,047||MBA||14. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(65731)||1993 OH6|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,113|| align=right|5,08|| align=right|3,502||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65732)||1993 OJ10|| align=right|14,8|| align=right|2,847|| align=right|0,156|| align=right|14,15|| align=right|4,804||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65733)||1993 PC|| align=right|18,3|| align=right|1,155|| align=right|0,475|| align=right|4,16|| align=right|1,241||APL||15. avgust 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65734)||1993 PU4|| align=right|15,0|| align=right|2,967|| align=right|0,120|| align=right|10,60|| align=right|5,111||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(65735)||1993 QY3|| align=right|15,0|| align=right|2,943|| align=right|0,104|| align=right|10,59|| align=right|5,049||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(65736)||1993 QH7|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,134|| align=right|2,61|| align=right|3,342||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65737)||1993 RE7|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,230|| align=right|6,86|| align=right|3,375||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65738)||1993 RE9|| align=right|17,0|| align=right|2,269|| align=right|0,161|| align=right|1,24|| align=right|3,417||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(65739)||1993 SG13|| align=right|14,7|| align=right|2,993|| align=right|0,109|| align=right|9,67|| align=right|5,176||MBA||16. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(65740)||1993 TO10|| align=right|15,1|| align=right|3,091|| align=right|0,090|| align=right|4,08|| align=right|5,434||MBA||15. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(65741)||1993 TB14|| align=right|17,3|| align=right|2,264|| align=right|0,206|| align=right|1,89|| align=right|3,405||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65742)||1993 TY18|| align=right|16,9|| align=right|2,255|| align=right|0,296|| align=right|5,07|| align=right|3,385||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65743)||1993 TY19|| align=right|16,4|| align=right|2,271|| align=right|0,180|| align=right|5,56|| align=right|3,421||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65744)||1993 TR23|| align=right|14,6|| align=right|2,270|| align=right|0,069|| align=right|6,71|| align=right|3,419||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65745)||1993 TT31|| align=right|16,5|| align=right|2,269|| align=right|0,202|| align=right|2,75|| align=right|3,417||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65746)||1993 TX34|| align=right|14,9|| align=right|3,139|| align=right|0,175|| align=right|2,83|| align=right|5,559||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65747)||1993 TE38|| align=right|15,5|| align=right|2,771|| align=right|0,173|| align=right|6,72|| align=right|4,612||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65748)||1993 TS38|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,156|| align=right|8,45|| align=right|3,627||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65749)||1993 TT38|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,182|| align=right|5,68|| align=right|3,458||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(65750)||1993 UV2|| align=right|16,2|| align=right|1,922|| align=right|0,087|| align=right|25,04|| align=right|2,663||MBA||20. oktober 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov